Кудашев, Александр Николаевич (1962—1997) — водитель автобуса, закрывший собой пассажиров от взрыва гранаты.
 Кудашев, Александр Сергеевич (1872—1917) — князь, русский авиаконструктор, профессор Киевского политехнического института.